Droga krajowa B41 (Austria)
 Droga krajowa B41 (Niemcy)

Zobacz też